Plaatsen
 Mitteldorf (Stollberg) - plaats in Saksen, Duitsland
 Mitteldorf (Thüringen) - plaats in Thüringen, Duitsland
 Mitteldorf (Virgen) - plaats in Tirol, Oostenrijk

Personen
 Kai Mitteldorf - Duits badmintonspeler
 Katja Mitteldorf - Duits politicus
 Klaus Mitteldorf - Braziliaans fotograaf